Сборная Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007 уступила в четвертьфинале сборной Швеции, заняв по итогам турнира шестое место.

За семь проведённых на турнире игр проиграла три из них, забросив 25 шайб и пропустив 22. Таким образом, разница забитых и пропущенных шайб составила +3. На матчи с участием словацкой сборной пришло 28300 зрителей.

Состав 
Главный тренер: Шуплер Юлиус

Матчи

Предварительный раунд

Квалификационный раунд

1/4 финала

Статистика 
 Лучшим бомбардиром словацкой сборной стал Мариан Габорик, который пять раз поражал ворота противника. По три раза добивались успеха Рихард Капуш и Здено Хара.
 Мирослав Шатан, сделав семь результативных передач, стал лучшим ассистентом сборной. Шесть передач сделал Мариан Габорик, заняв второе место по этому показателю. Он же стал «самым не дисциплинированным» игроком сборной, набрав 14 минут штрафа.
 «Хулиган» и лучший бомбардир сборной Мариан Габорик стал лучшим в сборной по системе «гол+пас», набрав 14 очков. За ним следует Павол Демитра с 12 очками.
 С лучшими показателями полезности +/-, равными +6, окончили чемпионат Мариан Габорик и Милан Юрчина. Тибор Мелихарек набрал −3 очка, что является худшим по команде.
 Вратарь Ярослав Галак отразил 90,38 % бросков по воротам. За 118 минут 53 секунды он отразил 47 бросков из 52. Другой вратарь сборной — Карол Крижан провёл на площадке 298 минут 21 секунду. За это время он 122 броска из 138 (88.41 %). Третий вратарь сборной Бранислав Конрад не имел игрового времени на чемпионате.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Словакии на ihwc.net
 Сборная Словакии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Словакии в 2007 году
Сборная Словакии по хоккею с шайбой